Bras (Var) – miejscowość we Francji
 Bras – element olinowania ruchomego służący do regulacji ustawienia rei